Live in New York – album dei The Doors del 1970
 Live in New York – album di Laurie Anderson del 2002
 Live in New York – album di Kylie Minogue del 2009

Pagine correlate 
Live in New York City